Friedhof Wandsbek steht für folgende Friedhöfe im Stadtteil Wandsbek, Hamburg:

 Alter Friedhof Wandsbek
 Historischer Friedhof Wandsbek
 Jüdischer Friedhof Wandsbek